Charles Drelincourt (1589-1669), pasteur
 Charles Drelincourt (1633-1697), médecin

Voir aussi 
 Drelincourt, nom de famille